Сједињене Америчке Државе су на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017. одржаном у Лондону од 4. до 13. августа, учествовале шеснаести пут, односно учествовале су на свим првенствима одржаним до данас. Репрезентацију САД представљало је 137 такмичара (69 мушкарца и 69 жена) који су се такмичили у 46 дисциплина (22 мушке и 24 женске).,

На овом првенству Сједињене Америчке Државе је биле трећа по броју освојених медаља са укупно 30 медаља, 10 златних, 11 сребрних и 9 бронзаних. Поред тога такмичари САД су оборили један рекорд светских првенстава, два национална рекорда, два континентална рекорда. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Сједињене Америчке Државе су биле најбоље са 41 учесником у финалу са укупно 272 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Џастин Гатлин — 100 м, 4х100 м
 Кристијан Колман — 100 м, 4х100 м
 Кристофер Белчер — 100 м, 4х100 м
 Ајзеја Јанг — 200 м
 Амир Веб — 200 м
 Кајри Кинг — 200 м
 Фред Керли — 400 м, 4х400 м
 Лашон Мерит — 400 м
 Гил Роберт — 400 м, 4х400 м
 Вилберт Лондон III — 400 м, 4х400 м
 Донаван Бразје — 800 м
 Ајзаја Харис — 800 м
 Дру Виндле — 800 м
 Роби Ендруз — 1.500 м
 Џон Грегорек — 1.500 м
 Метју Сентровиц — 1.500 м
 Рајан Хил — 5.000 м
 Пол Челимо — 5.000 м
 Ерик Џенкинс — 5.000 м
 Shadrack Kipchirchir — 10.000 м
 Леонард Есау Корир — 10.000 м
 Хасан Мид — 10.000 м
 Елканах Кибет — Маратон
 Роберт Кертис — Маратон
 Augustus Maiyo — Маратон
 Аријес Мерит — 110 м препоне
 Девон Ален — 110 м препоне
 Алик Харис — 110 м препоне
 ТЈ Холмс — 400 м препоне
 Керон Клемент — 400 м препоне
 Ерик Фуч — 400 м препоне
 Мајкл Стиглер — 400 м препоне
 Еван Џегер — 3.000 м препреке
 Стенли Кипкоеч Кебенеи — 3.000 м препреке
 Хилари Бор — 3.000 м препреке
 Мајк Роџерс — 4х100 м
 Џејлен Бејкон — 4х100 м
 Биџеј Ли — 4х100 м
 Мајкл Чери — 4х400 м
 Брајшон Нелам — 4х400 м
 Тони Макваји — 4х400 м
 Брајан Макбрајд — Скок увис
 Рики Робертсон — Скок увис
 Џерон Робинсон — Скок увис
 Ерик Кинард — Скок увис
 Сем Кендрикс — Скок мотком
 Кристофер Нилсен — Скок мотком
 Ендру Ервин — Скок мотком
 Џарион Лосон — Скок удаљ
 Џеф Хендерсон — Скок удаљ
 Маркиз Денди — Скок удаљ
 Крис Бенард — Троскок
 Кристијан Тејлор — Троскок
 Вил Клеј — Троскок
 Доналд Скот — Троскок
 Дарел Хил — Бацање кугле
 Рајан Кроузер — Бацање кугле
 Рајан Вајтинг — Бацање кугле
 Џо Ковач — Бацање кугле
 Мејсон Финли — Бацање диска
 Ендру Еванс — Бацање диска
 Родни Браун — Бацање диска
 Алекс Јанг — Бацање кладива
 Руди Винклер — Бацање кладива
 Кибве Џонсон — Бацање кладива
 Сајрус Хостетлер — Бацање копља
 Треј Харди — Десетобој
 Девон Вилијамс — Десетобој
 Zach Ziemek — Десетобој

 Жене:
 Тори Боуи — 100 м, 200 м, 4х100 м
 Дија Стивенс — 100 м, 200 м
 Аријана Вошингтон — 100 м, 4х100 м
 Кимберлин Данкан — 200 м
 Филис Франсис — 400 м, 4х400 м
 Кванера Хејз — 400 м, 4х400 м
 Кендал Елис — 400 м, 4х400 м
 Алисон Филикс — 400 м, 4х100 м, 4х400 м
 Аџи Вилсон — 800 м
 Чарлене Липсеј — 800 м
 Бренда Мартинез — 800 м
 Сара Вон — 1.500 м
 Кејт Грејс — 1.500 м
 Џенифер Симпсон — 1.500 м
 Шенон Роубури — 5.000 м
 Шелби Хулихан — 5.000 м
 Моли Хадл — 5.000 м, 10.000 м
 Емили Инфелд — 10.000 м
 Емили Сисон — 10.000 м
 Ејми Крег — Маратон
 Серена Бурла — Маратон
 Линдси Фланаган — Маратон
 Кендра Харисон — 100 м препоне
 Кристина Менинг — 100 м препоне
 Дон Харпер Нелсон — 100 м препоне
 Нија Али — 100 м препоне
 Далила Мухамед — 400 м препоне
 Кори Картер — 400 м препоне
 Касандра Тејт — 400 м препоне
 Шамир Литл — 400 м препоне
 Куртни Фрерич — 3.000 м препреке
 Ема Кобурн — 3.000 м препреке
 Колин Квигли — 3.000 м препреке
 Aaliyah Brown — 4х100 м
 Моролаке Акиносун — 4х100 м
 Аријана Вошингтон — 4х100 м
 Шакима Вимбли — 4х400 м
 Наташа Хејстингс — 4х400 м
 Марија Михта-Кофеј — 20 км ходање
 Миранда Мелвил — 20 км ходање
 Кетлин Бернет — 50 км ходање
 Сузан Рандал — 50 км ходање
 Ерин Тејлор-Талкот — 50 км ходање
 Иника Макферсон — Скок увис
 Вашти Канингем — Скок увис
 Елизабет Патерсон — Скок увис
 Санди Морис — Скок мотком
 Џенифер Сур — Скок мотком
 Емили Гроув — Скок мотком
 Тијана Бартолета — Скок удаљ
 Бритни Рис — Скок удаљ
 Кванеша Буркс — Скок удаљ
 Шакила Сондерс — Скок удаљ
 Тори Франклин — Троскок
 Мишел Картер — Бацање кугле
 Равен Сондерс — Бацање кугле
 Данијела Банч — Бацање кугле
 Витни Ешли — Бацање диска
 Џи Луис-Смолвуд — Бацање диска
 Валери Олман — Бацање диска
 Дијана Прајс — Бацање кладива
 Гвен Бери — Бацање кладива
 Магдалин Евен — Бацање кладива
 Кара Вингер — Бацање копља
 Ариана Инс — Бацање копља
 Кендел Вилијамс — Седмобој
 Ерика Богард — Седмобој
 Шерон Деј-Монро — Седмобој

Освајачи медаља (30)

Злато (10) 

(М)
 Џастин Гатлин — 100 м
 Сем Кендрикс — Скок мотком
 Кристијан Тејлор — Троскок

|valign="top"|
(Ж)
 Тори Боуи — 100 м
 Филис Франсис — 400 м
 Кори Картер — 400 м препоне
 Ема Коберн — 3.000 м препреке
 Aaliyah Brown, Алисон Феликс  Моролаке Акиносун, Тори Боуи — 4х100 м
 Кванера Хејз, Алисон Филикс, Шакима Вимбли, Филис Франсис — 4х400 м
 Бритни Рис — Скок удаљ
|}

Сребро (11) 

(М)
 Кристијан Колман — 100 м
 Џерион Лосон — Скок удаљ
 Вил Клеј — Троскок
 Мајк Роџерс, Џастин Гатлин,  Џејлен Бејкон, Кристијан Колман, Биџеј Ли* — 4 х 100 м
 Вилберт Лондон III, Гил Робертс, Мајкл Чери,  Фред Керли, Брајшон Нелам*, Тони Маквај* — 4 х 400 м
 Џо Ковач — Бацање кугле
|valign="top"|
(Ж)
 Џенифер Симпсон — 1.500 м
 Дон Харпер Нелсон — 100 м препоне
 Далила Мухамед — 400 м препоне
 Куртни Фрерич — 3.000 м препреке
 Сенди Морис — Скок мотком
|}

Бронза (9) 

(М)
 Пол Челимо — 5.000 м
 Керон Клемент — 400 м препоне
 Еван Џегер — 3.000 м препреке
 Мејсон Финли — Бацање диска
|valign="top"|
(Ж)
 Алисон Филикс — 400 м
 Аџи Вилсон — 800 м
 Ејми Крег — Маратон
 Тијана Бартолета — Скок удаљ
 Мишел Картер — Бацање кугле
|}

Резултати

Мушкарци 

 Атлетичари у штафетама означени звездицама били су резерве и учествовали са само у квалификацијама, а означени бројем ² су учествовали и у некој од појединачних дисциплина.

Десетобој

Жене 

 Атлетичарке у штафетама означене бројем ² су учествовале и у некој од појединачних дисциплина.

седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017.
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2017.
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици на отвореном